Гащайн Лейдис 2011 е 5-ото издание на Гащайн Лейдис. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Бад Гащайн, Австрия от 11 до 18 юли. Поставената под номер 1 Юлия Гьоргес защитава титлата си, но отпада още в първия кръг. Мария Хосе Мартинес Санчес печели надпреварата след 2:0 сета на финала над Патриция Майр-Ахлайтнер. На двойки победителки от Гащайн Лейдис 2010 са Луцие Храдецка и Анабел Медина Гаригес, но Медина Гаригес решава да участва по същото време в Интернационали Феминили ди Палермо 2011. Храдецка избира за своя партньорка Ева Бирнерова и двете печелят турнира, надигравайки Ярмила Гайдошова и Юлия Гьоргес с 4 – 6, 6 – 2, [12 – 10].

Поставени тенисистки 
  Юлия Гьоргес (1 кръг)
  Ярмила Гайдошова (1 кръг)
  Луцие Храдецка (1 кръг)
  Ивета Бенешова (1 кръг, отказва се поради контузия на дясното коляно)
  Лурдес Домингес Лино (1 кръг)
  Симона Халеп (1 кръг)
  Барбора Захлавова-Стрицова (1 кръг)
  Ксения Первак (полуфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (осминафинал)
  Олга Говорцова /  Алла Кудрявцева (четвъртфинал, отказват се поради зъбобол у Кудрявцева)
  Нурия Лягостера Вивес /  Аранча Пара Сантонха (четвъртфинал, отказват се поради травма на дясното рамо на Лягостера Вивес)
  Клаудия Янс /  Алиция Росолска (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Гащайн Лейдис